El dígraf <tg> en català s'usa per representar el so de /dʒ/, davant e i i per exemple metge.

Vegeu també 
 G

T
T